Wilmar – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Willmar – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi